Municipio de Iowa puede referirse a los siguientes municipios en los Estados Unidos:
Municipio de Iowa (Dakota del Norte);
Municipio de Iowa (condado de Beadle, Dakota del Sur);
Municipio de Iowa (condado de Douglas, Dakota del Sur);
Municipio de Iowa (condado de Allamakee, Iowa);
Municipio de Iowa (condado de Benton, Iowa);
Municipio de Iowa (condado de Cedar, Iowa);
Municipio de Iowa (condado de Crawford, Iowa);
Municipio de Iowa (condado de Dubuque, Iowa);
Municipio de Iowa (condado de Iowa, Iowa);
Municipio de Iowa (condado de Jackson, Iowa);
Municipio de Iowa (condado de Washington, Iowa);
Municipio de Iowa (condado de Wright, Iowa);
Municipio de Iowa (condado de Doniphan, Kansas);
Municipio de Iowa (condado de Sherman, Kansas);
Municipio de Iowa (Nebraska);

Otros
Municipio de Iowa Lake (condado de Emmet, Iowa).